Il singolare maschile del torneo di tennis Hong Kong Open 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Pat Du Pré che ha battuto in finale Morris Strode 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Johan Kriek (primo turno)
 Tim Mayotte (primo turno)
 Kim Warwick (primo turno)
 Van Winitsky (primo turno)

 Dominique Bedel (primo turno)
 Tim Wilkison (semifinali)
 Phil Dent (primo turno)
 Tom Gullikson (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hong Kong Open 1982